"Ellenton" pode ser:
 Ellenton (Flórida)
 Ellenton (Geórgia)
 New Ellenton

Desambiguações de topônimos